

Geografia

Holmesville – township del Minnesota
Holmesville – CDP del Nebraska
Holmesville – villaggio dell'Ohio